Coffeeville kan syfta på:

 Coffeeville, Alabama
 Coffeeville, Mississippi